Кубок Англии 1924/1925 () — 50-й розыгрыш старейшего футбольного турнира, Кубка Футбольной ассоциации, более известного как Кубок Англии. Победителем стал клуб «Шеффилд Юнайтед», в финале победивший «Кардифф Сити» со счётом 1:0.

Календарь турнира 
Формат турнира включал в себя два предварительных раунда, шесть квалификационных раундов, четыре основных раунда, полуфиналы и финал. Это был последний сезон Кубка Англии в таком формате, со следующего пятый и шестой квалификационный раунды были переименованы в первый и второй (основные) раунды, а количество основных раундов было расширено с четырёх до шести.

Первый раунд 
В первом раунде сыграли 42 из 44 клубов Первого и Второго дивизионов Футбольной лиги, а также 12 клубов из нижних дивизионов, прошедших через квалификационные раунды. Два клуба Второго дивизиона («Порт Вейл» и «Ковентри Сити»), а также клубы Третьего северного и Третьего южного дивизионов начали выступления с пятого квалификационного раунда. Любительский клуб «Коринтиан» получил приглашение в первый раунд. Для того, чтобы довести число участников первого раунда до 64 команд, в первый раунд были приглашены девять клубов из Третьего южного дивизиона (клубы из Третьего северного дивизиона приглашений не получили). Ниже приведён их список:

Уотфорд
Брайтон энд Хоув Альбион
Лутон Таун
Суиндон Таун
Нортгемптон Таун
Бристоль Сити
Миллуолл
Суонси Таун
Плимут Аргайл

32 матча первого раунда прошли в субботу, 10 января 1925 года. Шесть из них победителя не выявили, переигровки были назначены на следующую неделю. Две из них потребовали дополнительных переигровок.

Второй раунд 
16 матчей второго раунда прошли в субботу, 31 января 1925 года. Пять из них закончились ничьей, переигровки прошли на следующей неделе. Матч между «Блэкберном» и «Портсмутом» потребовал двух переигровок.

Третий раунд 
Восемь матчей третьего раунда прошли в субботу, 21 февраля 1925 года. Четыре из них победителя не выявили, переигровки прошли 25 февраля.

Четвёртый раунд 
Четыре игры четвёртого раунда прошли в субботу, 7 марта 1925 года. Переигровок не потребовалось.

Полуфиналы 
Полуфиналы турнира были сыграны в субботу, 28 марта 1925 года.

Финал 

Финал турнира прошёл 25 апреля 1925 года на стадионе «Уэмбли». В нём встретились английский клуб «Шеффилд Юнайтед» и валлийский «Кардифф Сити». «Шеффилд Юнайтед» выиграл со счётом 1:0 благодаря голу Фреда Танстолла.

Это был первый финал Кубка Англии с 1885 года, в котором сыграла команда не из Англии.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Результаты на сайте RSSSF.com 

1924
Футбол в Англии в сезоне 1924/1925
Футбол в Европе в 1924 году
Футбол в Европе в 1925 году